Desa Sindangasih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sindangasih (administrativ by i Indonesien, lat -6,83, long 107,17), Jawa Barat, 
 Desa Sindangasih (administrativ by i Indonesien, lat -7,57, long 108,33), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar